Wang Jianan (né en 1983), pongiste congolais
Wang Jianan (né en 1996), athlète chinois